Илия Попович (; 28 июля 1917, Дони-Лалац — 2 мая 1943, Шентруперт) — югославский партизан времён Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.

Биография 
Родился 28 июля 1917 в Дони-Лапце в бедной крестьянской семье. Окончил основную школу в родном селе, в возрасте 15 лет покинул родительский дом и устроился работать портным. Работал также грузчиком в Белграде: неоднократно участвовал в демонстрациях и штрайках, арестовывался полицией.

После начала народно-освободительной войны Илия участвовал во многих партизанских акциях. В партизанское подполье вместе с Илией вошли его брат и две сестры. Довольно быстро Илия был принят в ряды Компартии Югославии, а в конце 1941 года окончил краткий политологический курс при Ликском окружном комитете Коммунистической партии Хорватии в Трнавце. Боевое крещение он принял в Хомолякском ущелье в боях против итальянцев.

В марте 1942 года Илия Попович возглавил 2-ю роту батальона имени Стояна Матича, с которой участвовал в боях за Срб. Во время формирования 1-го пролетарского батальона Хорватии в мае Главный штаб назначил Илию командиром роты в батальоне. Как командир роты, тот повёл её 2 августа в одну из атак на итальянскую моторизованную колонну. В результате нападения итальянская колонна была разбита, а партизаны сумели освободить около 400 гражданских лиц (среди них были женщины и дети), которых итальянцы собирались интернировать. Сама рота получила личную благодарность от штаба батальона.

В начале ноября 1942 года Илия был назначен командиром 2-го батальона 13-й хорватской бригады имени Иосипа Краша, которым командовал в битвах за Жумберок. В конце января — начале февраля 1943 года Илия успешно держал оборону Жумберка от итальянских и усташско-домобранских войск. В селе Буковицы батальон Илии сумел отбить атаку итальянцев, уничтожив 150 солдат противника и подбив три танка. В бою Илия был ранен, за успешную оборону получил благодарность от штаба 2-й оперативной зоны Хорватии и штаба 13-й пролетарской ударной бригады.

Вскоре после битвы за Буковицы Илия возглавил 1-й батальон в бригаде, однако командовал им недолго: 2 мая 1943 он погиб во время штурма местечка Шентруперт. 20 декабря 1951 Илие Поповичу указом Президиума Народной скупщины было посмертно присвоено звание Народного героя Югославии.

Литература 
 Војна енциклопедија (књига седма). Београд 1974. година.
 Народни хероји Југославије. „Партизанска књига“ Љубљана, „Народна књига“ Београд, „Побједа“ Титоград, 1982. година.

Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии